Estêvão José Carneiro da Cunha — político brasileiro que foi senador do Império e presidente da província da Paraíba
José Henrique Carneiro da Cunha — político brasileiro que foi senador na República Velha, pelo Estado de Pernambuco

Desambiguações de sobrenomes